Komorowski – polskie nazwisko
 osoby noszące nazwisko Komorowski:
 Adam Komorowski (ujednoznacznienie)
 Antoni Komorowski (ur. 1945) – oficer polskiej Marynarki Wojennej
 Bolesław Komorowski (1868-1936) – polski lekarz i działacz społeczny
 Bronisław Komorowski (ujednoznacznienie)
 Eliasz Komorowski herbu Dołęga odmienna (zm. 1659) – chorąży wiłkomierski, pisarz ziemski wiłkomierski, cześnik wiłkomierski, dworzanin pokojowy Jego Królewskiej Mości
 Florian Komorowski – urzędnik Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 Ignacy Komorowski (ujednoznacznienie)
 Jakub Komorowski (1724–1781) – kasztelan santocki, sędzia pograniczny kijowski, sędzia ziemski buski, stolnik horodelski, łowczy lubaczowski
 Janusz Komorowski (1905–1993) – żołnierz, jeździec sportowy, olimpijczyk
 Jerzy Komorowski (ujednoznacznienie)
 Józef Komorowski (ujednoznacznienie)
 Krzysztof Komorowski (ujednoznacznienie)
 Ludomir Sedlaczek-Komorowski (1903-1972) – polski lekarz psychiatra, antropolog
 Marcin Komorowski (ur. 1984) – polski piłkarz
 Mikołaj Komorowski (ujednoznacznienie)
 Paweł Komorowski (ur. 1930) – polski reżyser filmowy
 Piotr Komorowski (1937–2017) – polski aktor
 Stanisław Komorowski (ujednoznacznienie)
 Stefan Komorowski herbu Korczak (zm. 1750) – major artylerii koronnej, stolnik bełski, poseł województwa bełskiego na sejm
 Szymon Komorowski herbu Rola – skarbnik poznański, deputat na Trybunał Główny Koronny, konsyliarz konfederacji targowickiej
 Tadeusz „Bór” Komorowski (1895-1966) – generał dywizji WP, dowódca Armii Krajowej, naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych, premier RP na uchodźstwie
 Waldemar Komorowski (ur. 1940) – polski polityk, samorządowiec, poseł na Sejm X kadencji
 Wiktor Komorowski (ujednoznacznienie)
 Wincenty Józef Komorowski (ok. 1765–ok. 1809) – poseł na Sejm Czteroletni
 Wojciech Komorowski (1839–1879) – austriacki oficer, pułkownik oddziałów powstańczych w czasie powstania styczniowego
 Zbigniew Komorowski (ur. 1944) – polski polityk
 Zenon Komorowski (ur. 1929) – polski polityk
 Zygmunt Komorowski (1925-1992) – polski afrykanista, socjolog, antropolog, profesor, dyplomata, żołnierz AK i LWP, poeta, ojciec prezydenta Bronisława Komorowskiego

Zobacz też 

 
 Komorowska
 Komorowscy herbu Korczak
 Komorowski Hrabia (Korczak odmienny)